El Bejucal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Bejucal, Castillo de Teayo, ort, 
 El Bejucal, Ixtaczoquitlán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar